Beekhuis ist der Familienname folgender Personen:

 Anke van Beekhuis (* 1976), österreichische Sachbuchautorin, Organisationsberaterin und Key Note Speakerin
 Jochen Beekhuis (* 1977), deutscher Politiker (parteilos, zuvor SPD)